Subbotin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Leonidowitsch Subbotin (* 1927), sowjetisch-russischer Philosoph
 Andrei Ismailowitsch Subbotin (1945–1997), russischer Mathematiker
 Andrei Nikolajewitsch Subbotin (* 1973), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Nikolajewitsch Subbotin (* 1977), russischer Eishockeyspieler
 Igor Subbotin (* 1990), estnischer Fußballspieler
 Iwan Petrowitsch Subbotin (1915–1980), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Konstantin Sergejewitsch Subbotin (* 1982), russischer Politiker 
 Michail Fjodorowitsch Subbotin (1893–1966), sowjetischer Astronom
 Nikita Jegorowitsch Subbotin (1904–1968), sowjetisch-russischer Generalleutnant